— японский футболист.

Карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клубы «Касима Антлерс», «Токио», «ДЖЕФ Юнайтед Итихара», «Касива Рейсол», «Оита Тринита».

Национальная сборная 
В 1998 году сыграл за национальную сборную Японии 1 матч, против сборной Австралии.

Статистика за сборную

Достижения

Командные 
 Джей-лиги: 1996, 1998, 2000
 Кубок Императора: 1997, 2000
 Кубок Джей-лиги: 1997, 2000

Примечания

Ссылки 
 Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба»
Игроки ФК «Касива Рейсол»
Игроки ФК «Касима Антлерс»
Игроки ФК «Оита Тринита»
Игроки ФК «Токио»